Johannes Pettersson kan avse:

Johannes Petersson (1813-1892), riksdagsman, 
Johannes Pettersson (socialdemokrat), f. 1882